Der Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung (, kurz GDI) ist ein sozialer Indikator zur Gleichstellung der Geschlechter in den Ländern der Welt, der vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) seit 2014 jährlich veröffentlicht wird. Der GDI ist ein Zusatz zu dem grundlegenden Index der menschlichen Entwicklung (HDI) und teilt diesen zunächst auf in getrennte Werte für Frauen und für Männer. Das Verhältnis beider HDI-Werte zueinander ergibt den GDI als Ungleichverteilungsmaß, mit Werten ab 0,001 bis optimal 1,000 (Gleichstand); bei GDI-Werten über 1,000 fehlt es an der Gleichstellung von Männern. Die beiden geschlechtsbezogenen HDI-Werte werden berechnet aus Daten zu drei Bereichen: Gesundheit (Lebenserwartung), Bildung (Schuljahre) sowie Pro-Kopf-Einkommen. Anhand wissenschaftlicher Statistiken der Vereinten Nationen (UN), der Weltbank und anderer Einrichtungen werden Ergebnisse getrennt für Frauen und für Männer berechnet und dann zueinander in Beziehung gesetzt: Je kleiner der GDI, desto stärker sind Frauen benachteiligt gegenüber Männern in Bezug auf die erfassten Lebensqualitäten. Der prozentuale Abstand zwischen dem HDI für Frauen und dem für Männer gilt als Maßzahl für den Gender-Gap („Geschlechterkluft, Geschlechtslücke“). Der GDI trat im UNDP-Bericht 2014 an die Stelle des Frauenbeteiligungsindex GEM (Gender Empowerment Measure). Vier der Einzelangaben dienen als Verteilungsmaß der 2015 von den Vereinten Nationen beschlossenen „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ (SDGs).

Ende 2019 veröffentlichte UNDP zusammen mit dem globalen HDI des Jahres 2018 auch die GDI-Werte für 166 Länder (siehe unten), zu 23 weiteren lagen keine ausreichenden Daten vor. Als zusätzlichen Vergleichsmaßstab zur Gleichberechtigung berechnet UNDP seit 2010 den länderspezifischen GII (Gender Inequality Index zur geschlechtsspezifischen Ungleichheit) zur reproduktiven Gesundheit von Frauen, zum Frauenanteil im Landesparlament sowie zu höherer Schulbildung und Frauenerwerbsquote. Als eigenen Index veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum zeitgleich seinen Global Gender Gap Index 2020 (GGGI) zum Jahr 2019 – die folgende Übersicht zeigt die drei Gender-Indizes zusammen mit dem HDI in den D-A-CH-Ländern und vergleicht sie zu Norwegen (auf HDI-Rang 1) und zu den weltweiten Durchschnittswerten:

Entwicklung des GDI 

Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) experimentierte ab den 1990er Jahren mit Maßzahlen zur Berechnung des Gaps („Kluft, Lücke“) zwischen Frauen und Männern in Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter und zur Gleichberechtigung. Als Grundlage globaler Maßnahmen der Vereinten Nationen (UN) sollte ein Orientierungswert erstellt werden, der einen Vergleich zwischen den fast 200 UN-Mitgliedsstaaten ermöglichte. 1995 wurde zunächst der Gender-related Development Index (abgekürzt zu GDI) vorgestellt als „Index der geschlechtsbezogenen Entwicklung“. Im UNDP-Bericht 2010 wurde er dann aber ersetzt durch einen neuen Gender Inequality Index (GII: „Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit“), der sowohl das Wohlergehen von Frauen erfasst (Fortpflanzungsgesundheit), als auch ihre Befähigung zur politischen Teilhabe (empowerment). Allerdings ist der GII aufgrund seines Aufbaus schwer zu interpretieren und kaum zu vermitteln: Er kann weder auf praktische Problemfelder hinweisen, noch kann er Orientierungen bieten zur Verbesserung der statistisch erfassten Lebensbereiche (beispielsweise bezüglich des Anteils von Frauen in Landesparlamenten).

Kritiken folgend, nahm UNDP den GDI in einer neuen Version als Gender Development Index im Berichtsjahr 2014 zusätzlich auf – als Maß der nachteiligen Kosten des Gaps zwischen Frauen und Männern in Bezug auf ihre jeweilige „menschliche Entwicklung“ (human development) bezüglich der drei Faktoren Lebenserwartung, Lebensstandard und Bildungsgrad (vergleiche Bildungsbenachteiligung nach Geschlecht).

Weltweit liegt der GDI 2018 bei 0,941 – das lässt einen geschlechtlichen Gap (Lücke) von 5,9 % in den erfassten Lebensqualitäten, mit einer Verbesserung von 0,2 % seit 2013 (0,939) und von 2,8 % seit dem Jahr 2000 (0,913: 8,7 % Gap).

Rezeption 

Der deutsche Entwicklungsökonom Stephan Klasen (Universität Göttingen) ist Mitglied des UN-Ausschusses für Entwicklungspolitik und begleitet die geschlechtsspezifischen Maßnahmen und Indizes des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) seit den 2000er Jahren mit kritischen Analysen und Verbesserungsvorschlägen. Klasen schreibt 2017: .

Kritik 

Klasen weist auch auf nach wie vor bestehende Kritikpunkte bezüglich mehrerer Mängel des GDI hin, vor allem zur Messung von Einkommensunterschieden zwischen Frauen und Männern: Der GDI untersucht diese in Bezug auf das tatsächliche Arbeitseinkommen. Ungenauigkeiten ergeben sich, wenn Männer zwar mehr Geld verdienen als Frauen, das Einkommen aber von der Familie gemeinschaftlich genutzt wird. Zudem berücksichtigt der Index nicht den Wert von Pflegeleistungen sowie anderen im informellen Sektor geleisteten Arbeiten wie Hausarbeit, Kochen, Reinigung oder Kinderbetreuung.

Berechnung des GDI und Beispiele 

Der GDI (Gender Development Index) des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) wendet die Berechnungsmethoden des HDI (Index der menschlichen Entwicklung) auf getrennte Daten zu Frauen und zu Männern an. Das Verhältnis beider HDI-Werte zueinander ergibt den GDI-Wert. Die Daten entstammen drei grundlegenden Bereichen der „menschlichen Entwicklung“ (human development):
 Gesundheit – die Lebenserwartung von Frauen und von Männern ab Geburt (Frauen 5 Jahre länger, Grenzwert: 87,5)
 Bildung – die Schuljahre von Frauen und von Männern, unterschieden in
 a) voraussichtliche Schulbesuchsdauer (im Alter von 6 bis 24 Jahren, einschließlich Studium, Grenzwert: 18)
 b) durchschnittliche Schulbesuchsdauer (von Personen ab 25 Jahren, Grenzwert: 15)
 Aus beiden Werten wird das arithmetische Mittel gebildet als Hälfte von (a + b).
 Wirtschaftliche Ressourcen – das geschätzte jährliche Pro-Kopf-Einkommen von Frauen und von Männern (in kaufkraftbereinigten Internationalen Dollar $, Grenzwert: 75.000)

Zu jedem der Bereiche wird ein (begrenzter) Index berechnet, dann werden die drei geschlechtsbezogenen Werte miteinander multipliziert und geometrisch gemittelt:
 HDI = (Gesundheitsindex × Bildungsindex × Einkommensindex)1/3
 

 Als einziges Beispiel nennt UNDP die genauen Einzelwerte für das Land Mexiko:
 Frauen:  (0,8514 × 0,686617 × 0,7135)1/3 = 0,7472 HDI
 Männer: (0,8403 × 0,682096 × 0,8297)1/3 = 0,7805 HDI

Der GDI berechnet nur das Verhältnis dieser geschlechtsspezifischen HDI zueinander:
 Mexiko: Frauenwert 0,7472 geteilt durch 0,7805 Männerwert = 0,957 GDI (auf Platz 90; HDI: 0,767 auf Rang 76)

Tabellarisch ausgegeben werden von UNDP die gemittelten Zwischenwerte für die drei Einzelbereiche beziehungsweise ihre vier Indikatoren, getrennt nach Geschlechtern, hier für Mexiko:
 Frauen 77,8 Jahre zu 72,1 Lebensjahren von Männern
 Frauen 14,6 Jahre zu 14,0 erwarteten Schuljahren von Männern
 Frauen 8,4 Jahre zu 8,8 vollbrachten Schuljahren von Männern
 Frauen 11.254 zu 24.286 Jahreseinkommen ($) von Männern

Mexikos GDI-Wert von 0,957 wird im umgekehrten Verhältnis ausgedrückt als prozentualer Gap („Lücke“): 4,3 %, berechnet als 100 × (1 − 0,957). Anhand des Gaps wird das Land eingeteilt in eine von 5 Gruppen (Gender Development Index groups) mit unterschiedlich ausgeprägter „Gleichheit im Erreichen menschlicher Entwicklung zwischen Frauen und Männern“ (equality in HDI achievements between women and men), in Schritten von jeweils 2,5 %:
 Gruppe 1: GDI ab 0,9751 = Gap unter 2,5 % = hohe Gleichheit: 53 Länder (bis GDI 1,025)
 Gruppe 2: GDI ab 0,9501 = Gap unter 5,0 % = mittelhohe Gleichheit: 39 Länder, auch mit GDI ab 1,025 (D-A-CH-Länder ab Platz 72)
 Gruppe 3: GDI ab 0,9251 = Gap unter 7,5 % = mittlere Gleichheit: 22 Länder
 Gruppe 4: GDI ab 0,9001 = Gap unter 10,0 % = mittelniedrige Gleichheit: 8 Länder
 Gruppe 5: GDI  u. 0,9001 = Gap ab 10,0 % = niedrige Gleichheit: 44 Länder
 23 Länder ohne ausreichende Daten

Bei den Gaps wird nicht unterschieden zwischen Werten im Plusbereich (Benachteiligung von Frauen) und im Minusbereich (Benachteiligung von Männern): Auch GDI über 1,025 weisen eine Lücke von mindestens 2,5 % auf und gehören somit in die Gruppe 2 – der höchste GDI von 1,043 ergibt einen (Minus-)Gap von 4,3 % für Männer in Katar.

 Menschliche Entwicklung

Unabhängig von den 5 GDI-Gruppen unterteilt der eigentliche HDI die insgesamt 189 ausgewerteten Länder in die 4 Gruppen „sehr hohe, hohe, mittlere und niedrige menschliche Entwicklung“. Der GDI eines Landes ist als Ergänzung zu seinem HDI zu verstehen als geschlechtlich unterschiedene Ausprägung der menschlichen Entwicklung. Alle Indexwerte des HDI, GDI sowie des GII werden von UNDP jährlich anhand der jeweils aktuellsten Daten und neuesten wissenschaftlichen Methoden berechnet, auch rückwirkend in Bezug auf die Indexwerte früherer Jahre (siehe unten die GDI-Liste ab 2000).

Im Hinblick auf die Lebenserwartung geht der GDI davon aus, dass Frauen durchschnittlich fünf Jahre länger leben als Männer; Unterschiede unterhalb dieses Mittelwerts bedeuten Nachteile für Frauen, größere Altersunterschiede lassen auf Nachteile für Männer schließen. Einkommenslücken betrachtet der GDI in Bezug auf das tatsächliche Arbeitseinkommen, wobei vorrangig der geringere Anteil von Frauen in der Berufswelt Auswirkungen hat (Erwerbsbeteiligung meist unter 40 %) sowie geschlechtsspezifische Lohngefälle (Gender-Pay-Gap).

Als sozialer Indikator für geschlechtsspezifische Unterschiede ist der GDI nur in Zusammenhang zu betrachten mit dem HDI eines Landes (dem Grad seiner „menschlichen Entwicklung“). Gibt es beispielsweise nur wenige Bildungsangebote (niedriger HDI), kann dennoch der Anteil von Frauen und Männern gleich sein, während selbst in einigen Ländern mit „hoher menschlicher Entwicklung“ der Bildungszugang große geschlechtliche Lücken aufweist. So kann der HDI-Rang eines Landes stark von seinem GDI-Platz abweichen:
 Länder mit einer sehr hohen oder hohen „menschlichen Entwicklung“ können eine niedrige GDI haben, beispielsweise Saudi-Arabien: Hier liegt das Einkommen sehr hoch, was einen hohen Gesamt-HDI bewirkt (0,857), aber der Einkommensunterschied beträgt 75 % (Frauen: 18.000 $ zu 72.000 $ von Männern). Entsprechend liegt das Land zwar auf dem 36. HDI-Rang (von insg. 189), aber mit 0,879 nur auf GDI-Platz 135 (von 166). Das Land mit dem höchsten GDI – Katar: 1,043 (HDI: 0,848 auf Rang 41) – hat eine Einkommenslücke von 55,2 % zwischen Frauen (57.000 $) und Männern (128.000 $), gleichzeitig einen allgemeinen Gap von −4,3 % zuungunsten von Männern.
 Umgekehrt können Länder einen niedrigen Stand der „menschlichen Entwicklung“ haben (HDI unter 0,549), aber über einen hohen GDI verfügen, weil Lebenserwartung, Bildung und Einkommen relativ geschlechtergerecht verteilt sind, beispielsweise im südafrikanischen Lesotho: HDI-Rang 164 (0,518), GDI-Platz 5 (1,026: hier sind Männer benachteiligt).

Liste von Ländern nach ihrem GDI 

Die folgende Liste bringt die GDI-Werte der Länder im Jahr 2018 in eine Reihenfolge (#) und zeigt die Werte von Frauen (👩) und Männern (👨) als Grundlage der Berechnung – der GDI ergibt sich aus dem Verhältnis von Frauen-HDI zu Männer-HDI (Beispiel Deutschland: 👩 0,9228 geteilt durch 0,9532 👨 = 0,968 GDI auf Platz 72). Die Berechnung des geschlechtsbezogenen HDI ergibt sich aus den drei Unterindizes der Bereiche Lebenserwartung (ab Geburt), Schuljahre und Pro-Kopf-Einkommen von Frauen und von Männern (in kaufkraftbereinigten Internationalen Dollar $). Die Schuljahre werden hier angezeigt als arithmetisches Mittel aus den beiden Indikatoren „Voraussichtliche Schulbesuchsdauer“ (im Alter von 6 bis 24 Jahren, einschließlich Studium, max. 18) und der tatsächlichen „Durchschnittlichen Schulbesuchsdauer“ (von Personen ab 25 Jahren, max. 15), weil das ein Zwischenschritt zur geschlechtsbezogenen HDI-Berechnung ist (veröffentlicht werden beide Indikatorenwerte).

Aus dem Verhältnis der Frauenwerte zu den Männerwerten ergibt sich ein prozentualer Gender-Gap als Lücke zur jeweiligen Gleichstellung der Geschlechter; bei Gaps im Minusbereich fehlt es an der Gleichstellung des Mannes – ebenso bei GDI-Werten über 1,000 (in 22 Ländern auf den ersten „Plätzen“).

Den höchsten GDI mit 1,043 hat zwar der Golfstaat Katar, weil dort der HDI-Wert für Frauen mit 0,8733 höher ist als der HDI-Wert für Männer (0,8370) – aber der Wert bedeutet rechnerisch 4,3 % Benachteiligung von Männern (Deutschland: 0,968 = 3,2 % Frauenbenachteiligung). Auf Platz 2 bis 5 folgen Mongolei, Lettland, Litauen und Lesotho (GDI 1,026). Bei diesen fünf Ländern liegt der allgemeine Gap über 2,5 %, weshalb sie nicht zur ersten Gruppe mit „hoher Gleichstellung“ gehören (high equality: 53 Länder mit Gap unter 2,5 %). Auch die drei D-A-CH-Länder gehören nur zu der zweiten Gruppe mit „mittelhoher Gleichheit“ (39 Länder mit Gap unter 5,0 %). Weltweit liegt der GDI-Durchschnitt bei 0,941 (5,9 % Lücke). Die geringsten Werte haben in der fünften Gruppe („niedrige Gleichheit“: 44 Länder) Afghanistan (0,723), Jemen (0,458) und Niger (0,298). Hauptursache dieser niedrigen GDI ist der Einkommensunterschied, weil Männer fast das doppelte Einkommen haben wie Frauen. Nur für zwei Länder werden höhere Einkommen von Frauen gegenüber Männern angegeben: Burundi und Liberia (👩 763 $ zu 555 $ 👨). Die größten Unterschiede in den erwarteten Lebensjahren ab Geburt haben einige osteuropäischen Länder und Russland, wo Frauen über 10 Jahre länger leben als Männer (gesetzter Durchschnitt: 5 Jahre länger). Das Ergebnis für Syrien (11,2 Jahre) erklärt sich durch den Bürgerkrieg seit 2011 mit vielen Toten. Den kleinsten Gap zwischen dem HDI-Wert für Frauen und dem für Männer haben Kuwait (0,07 %) und Kasachstan (0,14 %).

Die Liste beginnt mit den Durchschnittswerten (ø) der 166 Mitglieder der Vereinten Nationen (UN), die von UNDP ausgewertet wurden (Stand Oktober 2019), sowie den Werten der 36 OECD-Staaten – die drei D-A-CH-Länder sind mit Flaggen gekennzeichnet (ab dem 72. Platz), das Land mit dem höchsten HDI-Wert ist in Grün hervorgehoben (Norwegen: 0,954 auf HDI-Rang 1 und GDI 0,990 auf Platz 31):

GDI-Liste ab 2000 

Die folgende Liste vergleicht den GDI von 166 Ländern mit ihrem grundlegenden HDI (Index der menschlichen Entwicklung) sowie ihrem GII (Index der geschlechtsspezifischen Ungleichheit), zusammen mit den Veränderung des GDI seit 2017, seit 2013 und rückwirkend seit 2000, alle auf Basis der Daten und Berechnungsmethoden von 2019 (siehe oben zum Zusammenhang von HDI und GDI) – die drei D-A-CH-Länder liegen auf HDI-Rang 4, Rang 20 und Rang 2, den höchsten HDI hat Norwegen (0,954 in Grün):

Länder ohne GDI 
Für das Jahr 2018 konnte das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) die „geschlechtsspezifische Entwicklung“ (GDI) nur für 166 UN-Mitgliedsstaaten berechnen – zu 23 weiteren lagen zwar volkswirtschaftliche Daten vor zur Berechnung ihres „Index der menschlichen Entwicklung“ (HDI), aber nicht unterschieden in Frauen und Männer bezüglich der 3 sozialen Indikatoren:

Für die folgenden 10 Staaten und Gebiete lagen auch keine geeigneten Daten zur Berechnung des HDI vor, teils sind sie nicht Mitglied der Vereinten Nationen (UN):
 Kosovo – Republik auf der Balkanhalbinsel, kein UN-Mitglied
 Monaco – europäisches Fürstentum
 Nauru – pazifischer Ministaat
 Nordkorea – außenpolitisch isoliert, kaum verlässliche Daten verfügbar
 San Marino – Minirepublik, von Italien umgeben
 Taiwan (Republik China) – kein UN-Mitglied aufgrund des Taiwan-Konflikts
 Somalia – „gescheiterter Staat“ in Ostafrika
 Tuvalu – pazifischer Ministaat
 Vatikanstadt – kein UN-Mitglied, der Vatikan hat kein eigenes Bildungssystem
 Westsahara – kein UN-Mitglied, von Marokko beanspruchtes und besetztes Territorium (Westsaharakonflikt)

Siehe auch 
 Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)

Vereinte Nationen:
 GII: Gender Inequality Index (geschlechtsspezifische Ungleichheit 2018)
 GEM: Gender Empowerment Measure (früherer Frauenbeteiligungsindex bis 2012)

Weltwirtschaftsforum:
 GGGI: Global Gender Gap Index (2019)

CIA (World Factbook):
 Länder nach Lebenserwartung (Männer/Frauen 2016)
 Länder nach Alphabetisierungsrate (Männer/Frauen 2015)

UNDP-Berichte 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP):
 2019: Human Development Report 2019 – Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. New York Dezember 2019, ISBN 978-92-1-126439-5, S. 147–160: Chapter 4: Gender inequalities beyond averages: Between social norms and power imbalances, sowie S. 312–315: Table 5: Gender Development Index (englisch; PFD: 8 MB, 366 Seiten auf undp.org).
 Technical notes. Dezember 2019, S. 1: Infografik, S. 5–7: Technical note 3: Gender Development Index (englisch; Ergänzung zum Human Development Report 2019; PDF: 287 kB, 16 Seiten auf hdr.undp.org).
 2018: Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update. UNDP, New York 2018 (englisch; PDF: 1,4 MB, 123 seiten auf hdr.undp.org).
 Downloadseite: Human Development Reports 1990–2019.

Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (Übersetzungen und Zusammenfassungen):
 2019: Bericht über die menschliche Entwicklung 2019. 15. Januar 2020 (Downloadseite).
 2018: Menschliche Entwicklung: Zahlen und Fakten 2018 – Statistisches Update zum Human Development Report. Berlin, 14. Dezember 2018, S. 7–10: Ungleichheit der Geschlechter – das Gefälle verringern, um die Hälfte der Weltbevölkerung zu stärkerer Teilhabe zu befähigen, sowie S. 39–39: Tabelle 4: Index der geschlechtsspezifischen Entwicklung (Zusammenfassung als PDF: 421 kB; Downloadseite).
 2016: Bericht über die menschliche Entwicklung 2016: Menschliche Entwicklung für alle. Berlin, 21. März 2017 (Downloadseite).
 2015: Bericht über die menschliche Entwicklung 2015. Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-8305-3618-5 (PDF: 9,3 MB, 328 Seiten auf hdr.undp.org).

Literatur 
 Stephan Klasen: Working Paper: UNDP’s gender-related measures: Current problems and proposals for fixing them. Diskussionspapier Nr. 220. In: Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft. Februar 2017 (englisch; PDF: 1,6 MB, 31 Seiten auf econstor.eu).

Zum alten GDI bis 2009:
 Stephan Klasen, Dana Schüler: Reforming the Gender-Related Development Index and the Gender Empowerment Measure: Implementing Some Specific Proposals. In: Feminist Economics. Band 17, Nr. 1, Januar 2011, S. 1–30 (englisch; doi:10.1080/13545701.2010.541860; Volltext: Version von 2009 auf econstor.eu).
 Iñaki Permanyer: Are UNDP Indices Appropriate to Capture Gender Inequalities in Europe? In: Social Indicators Research. Band 110, Nr. 3, Februar 2013, online: 6. Dezember 2011, S. 927–950 (englisch; doi:10.1007/s11205-011-9975-6; ).
 Themenheft: Journal of Human Development. Band 7, Nr. 2: Revisiting the Gender-related Development Index (GDI) and Gender Empowerment Measure (GEM). Band 7, Nr. 2, Juli 2006 (englisch; online auf tandfonline.com).
 Darin: Stephan Klasen: UNDP’s Gender-Related Measures: Some Conceptual Problems and Possible Solutions. S. 243–274 (englisch; doi:10.1080/14649880600768595).

Weblinks 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP):
 Übersicht: Human Development Reports: Gender Development Index (GDI). Dezember 2019.
 Tabelle aller GDI 1995–2018: Gender Development Index (GDI). Stand: 21. Oktober 2019 (alle Zahlen auf Basis der Daten und Berechnungsmethoden von 2019).
 Einzelwerte der D-A-CH-Länder: Germany, Austria, Switzerland. (Menü mit 189 UN-Ländern).
 Frauenbeteiligung: Dashboard 3: Women’s empowerment. (Einzeldaten ohne Indexbildung).

GDI-Indikatoren 1995–2018, geschlechtlich getrennt (Datenauswahl):
 HDI Frauen: Human Development Index (HDI), female.
 HDI Männer: Human Development Index (HDI), male.
 Lebenserwartung Frauen: Life expectancy at birth, female (years) (Nummer 3 der Ziele für nachhaltige Entwicklung).
 Lebenserwartung Männer: Life expectancy at birth, male (years) (SDG 3).
 Erwartete Schuljahre Frauen: Expected years of schooling, female (years). (SDG 4.3).
 Erwartete Schuljahre Männer: Expected years of schooling, male (years). (SDG 4.3).
 Durchschnittliche Schuljahre Frauen: Mean years of schooling, female (years). (SDG 4.6).
 Durchschnittliche Schuljahre Männer: Mean years of schooling, male (years). (SDG 4.6).
 Einkommen Frauen: Estimated gross national income per capita, female (2011 PPP $). (SDG 8.5).
 Einkommen Männer: Estimated gross national income per capita, male (2011 PPP $). (SDG 8.5).

Besprechung:
 Stephan Klasen: Neue Maßzahlen, neue Einsichten: Der Bericht über die menschliche Entwicklung 2014. In: die-gdi.de. Hrsg.: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), 24. Juli 2014.

Bertelsmann Stiftung:
 Sustainable Development Report 2019: Germany, Austria, Switzerland. 28. Juni 2019 (englisch; zur Umsetzung der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung − Ziel Nr. 5 ist Gender equality).

Einzelnachweise 

!GDI
GDI
GDI
GDI
GDI
GDI
GDI
GDI